Das Dameneinzel der Australian Championships 1933 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Coral Buttsworth, die das Finale zum dritten Mal in Folge erreichte, in diesem Jahr aber gegen Joan Hartigan mit 4:6 und 3:6 verlor. Für Hartigan war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 
 

Dameneinzel
1933